Восточноевропейская полёвка () — вид грызунов рода серых полёвок.

Внешний вид 
Вид-двойник обыкновенной полевки Microtus arvalis. По внешним признакам, обычно используемым в систематике, оба вида ничем не отличаются друг от друга. Основной, общеизвестный в настоящее время диагностический признак — диплоидный набор хромосом: у восточноевропейской полевки — 54, у обыкновенной — 46. Достоверное и быстрое определение видовой принадлежности ни в полевых научных экспериментах, ни, тем более, в практике защиты растений пока не представляется возможным.

Распространение 
Большая часть ареала совпадает с ареалом обыкновенной полевки, причем смещена в его срединную часть. Вид-двойник проникает дальше на север (Финляндия) и не заходит так далеко на юг (редкие находки в Закавказье) и на юго-восток (в Казахстане — только в Кустанайской области). В пределах территории бывшего СССР восточноевропейская полевка широко распространена на Украине (обнаружена в 14 областях), преимущественно в её левобережной части. Обычна в Ленинградской и Московской областях. В Нижнем и Среднем Поволжье отмечена как фоновый вид. Западная граница ареала проходит через Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и Румынию. На юге поселения обнаружены на Балканах — бывшая Югославия (южная Сербия, большая часть Македонии). В XX веке завезена в некоторые районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наиболее восточные находки известны из Иркутской области (по обоим берегам верхнего течения р. Ангара в окрестностях г. Иркутск, на острове Ольхон), Бурятии (г. Улан-Удэ), а также с г. Советская Гавань Хабаровского края.

Образ жизни 
Оба вида обитают в одних и тех же природно-климатических зонах и ландшафтах, образуют смешанные поселения, но при этом сохраняют репродуктивную изоляцию. Их стациальное распределение, характер роющей и кормодобывающей деятельности, а также другие аспекты образа жизни и поведения не имеют существенных отличий. Учитывая современный уровень знаний, принято считать, что все ранее накопленные сведения по обыкновенной полевке, в том числе по её хозяйственному значению и вредоносности, непосредственно относятся и к виду-двойнику — восточноевропейской полевке. Требуются дальнейшие специальные исследования, чтобы уточнять и конкретизировать эти сведения применительно к каждому виду полёвок.

Примечания

Ссылки 
 Восточноевропейская полевка в Агроэкологическом атласе
 Позвоночные животные России: Восточноевропейская полёвка

Серые полёвки
Млекопитающие Евразии
Животные, описанные в 1908 году